Городские поселения России:

 Приволжское городское поселение — Приволжский район Ивановской области
 Городское поселение Приволжский — Волжский район Республики Марий Эл
 Приволжское муниципальное образование — Энгельсский район Саратовской области